Елена Владимировна Котова (18 июня 1948, Москва) — бывшая фигуристка из СССР, бронзовый призёр чемпионатов СССР 1971 и 1972 годов в женском одиночном катании.

Фигурным катанием Елена Котова начала заниматься в 9 лет. Представляла московский «Спартак». Мастер спорта СССР. Окончила ГЦОЛИФК в 1972 году. Работала тренером.

Спортивные достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Фигуристы СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма